Catedral de São Pedro e São Paulo (São Petersburgo) — na Rússia
Catedral de São Pedro e São Paulo (Ulan Bator) — na Mongólia
Catedral de São Pedro e São Paulo (Brno) — na Chéquia

Estados Unidos
Catedral Nacional de Washington
Basílica-Catedral de São Pedro e Paulo — em  Filadélfia

Polónia
Catedral de São Pedro e São Paulo (Gliwice)
Catedral dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo (Legnica)

Pedro Paulo